In assenza di te (в переводе с английского языка «В отсутствие тебя») — поп-песня итальянской певицы Лауры Паузини из её четвёртого альбома, La mia risposta («Мой ответ»). «En ausencia de ti» — это испаноязычная версия песни. Песня была выпущена во Франции в июне 2003 года. Английская версия «It’s not Goodbye» («Мы не прощаемся») возникла во всех остальных версиях и была выпущена в конце 2003 года как сингл с альбома From Inside («Изнутри») .

Песня остается одним из самых известных долгоиграющих хитов Паузини. Он также помог продвинуть альбом с другим хит-синглом «Un’emergenza d’amore» («Непредвиденная любовь»). Все три версии были выпущены в виде синглов, хотя видеоклипы были сняты только на итальянскую и испанскую версию песни.

И испанская, и итальянская версии были включены в альбом лучших хитов Паузини, E ritorno da te («И я возвращаюсь к тебе»).

До того, как песня была выпущена в качестве сингла, она стала известной в Бразилии, где использовалась как часть саундтрека к теленовелле Pecado Capital («Смертный грех»). Позже Паузини выпустила специальную версию сингла только в этой стране (см. ниже).

Песню считают одним из самых страстных музыкальных произведений в мире. Она является саундтреком к фильму «Сладкий ноябрь».

Трек-листы 
 CD single — «In assenza di te»

 «In assenza di te» — 4:30
 «Un’emergenza d’amore» (Rob’s Rock Remix) — 4:38

 CD Maxi — «In assenza di te» Remix

 «In assenza di te» (Dave’s Radio Mix) — 3:46
 «In assenza di te» (Album Version) — 4:38
 «In assenza di te» (Dave’s Club Mix) — 7:32
 «Un’emergenza d’amore» (Rob’s Rock Remix) — 4:38

 CD single — «In assenza di te» — Германия — 2001 version

 «In assenza di te» — 4:31
 «E ritorno da te» — 3:59

 CD single — "In assenza di te — Promo 00599 Warner Music Brasile(1999)

 «In assenza di te»

 CD single — «En ausencia de ti» — Promo 1192 Warner Music Messico, Promo 1155 Colombia (1999)

 «En ausencia de ti»

 CD single — «En ausencia de ti» — 3984261762 Warner Music Spagna (1999)

 «En ausencia de ti»
 «Emergencia de amor» (Rob’s Rock)

 CD single — «It’s Not Goodbye» Promo 4097 Warner Music Europa

 «It’s not good-bye»

Чарты

Кавер-версии 
Песня была исполнена израильским певцом Саритом Хададом; версия на иврите «Ha-ezev Betochi» или «Печаль во мне» была переведена на английский язык. Малайская версия была исполнена «Aku Masih Setia» певицей Dia Fadila.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1999 года
Поп-баллады
Синглы 1999 года